Пречистенское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Гагаринского района Смоленской области России.

Административный центр — село Пречистое.

К 1 января 2019 года все населённые пункты вошли в Гагаринское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 130 км²
 Расположение: центральная часть Гагаринского района
 Граничит:
 на севере — с Кармановским сельским поселением
 на северо-востоке — с Самуйловским сельским поселением
 на востоке — с Гагаринским сельским поселением
 на юге— с Ашковским сельским поселением
 на западе— с Родомановским сельским поселением
 По территории поселения проходит автомобильная дорога Гагарин — Карманово.
 Крупные реки: Гжать, Яуза.
 На территории поселения находится часть Вазузской гидросистемы.

История 
Образовано 2 декабря 2004 года.

Население

Состав поселения 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:
 Село Пречистое — административный центр
 Высокое, деревня
 Данильцево, деревня
 Дубровка, деревня
 Завидово, деревня
 Заточино, деревня
 Златоустово, деревня
 Извозки, деревня
 Куклинка, деревня
 Куршево, деревня
 Липцы, деревня
 Логачиха, деревня
 Малое Токарево, деревня
 Мануйлово, деревня
 Подвязье, деревня
 Пырнево, деревня
 Руготино, деревня
 Синичино, деревня

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Самуйлова Антонина Анатольевна
.

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Упразднённые муниципальные образования Гагаринского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году